Оскар Николаевич Андерсон (; 1887—1960) — русско-немецкий математик, статистик; автор работ по математической статистике. Один из основателей и член Эконометрического общества (1933), член Американской статистической ассоциации (1952), почётный член Королевского статистического общества Великобритании (1956), почётный доктор университетов Вены и Мангейма.

Биография 
Родился  года в Минске, в немецко-балтийской семье. Старшие братья: Вильгельм (1880—1940) — астрофизик и Вальтер (1885—1962) — этнолог и фольклорист. Их отец, преподаватель Минской гимназии Николай Иванович Андерсон (1845—1905), был приглашён в 1894 году профессором финно-угорских языков в Казанский университет, и семья переехала в Казань, где с 1898 по 1906 год Оскар Андерсон учился в 3-й Казанской гимназии, по окончании которой поступил на математический факультет университета.

В 1907 году перевёлся на экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института и окончил его в сентябре 1912 года со степенью кандидата — ученик А. А. Чупрова. С декабря 1912 по декабрь 1914 года при кафедре статистики института готовился к профессорскому званию; одновременно, с 1912 года преподавал политическую экономию, коммерческую географию и законоведение в 8-классном коммерческом училище в Лесном. Одновременно, посещал лекции в Санкт-Петербургском университете, где в 1914 году получил диплом юриста.

Его диссертация, в которой он разработал вариантно-разностный метод анализа временных рядов, получивший широкое распространение в статистическом анализе, была опубликована в журнале Пирсона «Biomeitrika» (1914) почти одновременно с аналогичной работой У. С. Госсета.

В 1912 году в Санкт-Петербурге женился на Маргарет Натали фон Хинденбург-Хиртенберг; супруги имели пятерых детей.

В 1915—1917 годах находился на государственной службе; был в командировке в Туркестане, где в 1915 году организовывал сельскохозяйственную перепись в бассейне реки Сырь-Дарья. С 1917 года преподавал математическую статистику в Киевском коммерческом институте. Также он был заместителем директора Демографического института Украинской академии наук.

В 1920 году эмигрировал; в 1921 году через Константинополь добрался до Будапешта, где основал среднюю школу для детей русских эмигрантов. С 1923 года жил с семьёй в Болгарии, был членом Болгарского верховного статистического совета. В 1924—1934 годах был профессором статистики и экономики в Коммерческом институте в Варне. С 1935 года — директор Статистического института экономических исследований Софийского университета. С 1936 по 1939 год — ассоциированный член Комитета статистики Лиги Наций. В Болгарии он занимался в основном применением статистики в экономике и опубликовал обзор общего состояния болгарской экономики (1938). Последующие экономико-статистические исследования в Болгарии всегда проводились в духе андерсоновских традиций, и в этом смысле он основал школу в этой стране.

С 1942 года работал в Германии: был профессором Кильского университета, а с 1947 года — заведующий кафедрой статистики Мюнхенского университета, где преподавал по 1956 год.

О. Н. Андерсон написал одну из первых эконометрических работ, в которой предпринял попытку статистической проверки количественной теории денег. Вместе с И. Фишером, Р. Фришем, Я. Тинбергеном, Й. Шумпетером, он был инициатором и основателем Эконометрического общества (1930), членом которого он оставался до конца жизни.

Умер 12 февраля 1960 года в Мюнхене.

Библиография 
О. Н. Андерсон опубликовал около восьмидесяти книг, статей, отчётов для национальных и международных органов, обзоров и некрологов, в основном на немецком и болгарском языках. Три статьи были опубликованы на русском языке.

Общее представление о работе Андерсона дают книги:
 Einföhrung in die mathematische Statistik (Vienna, 1935)
 Struktur und Konjunktur der bulgarischen Volkswirtschaft (Jena, 1938)
 Probleme der statistischen Methodenlehre in den Sozialwissenschaften (München, 1954; 4th ed. — Wörzburg, 1962).

Посмертное издание избранных работ (Ausgewählte Schriften, 2 vols.) вышло в Тюбигене в 1963 году.

Примечания

Литература 
 АНДЕРСОН Оскар Николаевич // Энциклопедия статистических терминов. Том 8. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области статистики. — Федеральная служба государственной статистики, 2013.
 Рафикова Г., Ибрагимова Ф. Биографика Казанского университета: Андерсоны // «Гасырлар авазы — Эхо веков». — 2016. — № 1/2.

Ссылки 
 
 Андерсон Оскар Николаевич
 Anderson, Oskar Johann Viktor

Выпускники Казанской 3-й гимназии
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Преподаватели Лондонской школы экономики
Стипендиаты Рокфеллера
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Эконометрического общества
Действительные члены Института математической статистики
Почётные доктора Венского университета